Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1976/77 zum 27. Mal ausgetragen. Meister wurde der TSC Berlin, die nach 1974 ihren zweiten Titel errangen. Nach zwei bzw. drei Jahren mussten Post Magdeburg und Chemie “W.-P.-St.” Guben das Oberhaus wieder verlassen. Torschützenkönigin wurde Christine Gehlhoff vom SC Magdeburg mit 170 Toren. Nach einer Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel wurde das Teilnehmerfeld halbiert und eine Meister- und Abstiegsrunde ausgetragen. Alle Spiele gingen in die Abschlusstabelle ein.

Literatur

Weblinks 
 

1976
Handballsaison 1976/77